De Bundesvision Song Contest was een Duitse spin-off van het Eurovisiesongfestival. Het programma werd bedacht door de Duitse presentator Stefan Raab en van 2005 tot en met 2015 jaarlijks uitgezonden op de televisiezender ProSieben. Er zijn elf edities van de Bundesvision Song Contest geweest.

Tijdens de show namen de zestien deelstaten van Duitsland het tegen elkaar op. Elke deelstaat vaardigde een artiest af die in het Duits een lied zong. Na afloop mochten de kijkers stemmen op hun favoriet. De winnende deelstaat mocht het jaar daarna het festival organiseren.

In juli 2016 werd bekendgemaakt dat het festival stopgezet werd wegens het media-afscheid van Stefan Raab, eind 2015.

Aantal overwinningen en georganiseerde festivals 

Recordhouder is Berlijn. Deze deelstaat won het festival drie keer en staat daarmee op de eerste plaats. Op de tweede plaats staat Nedersaksen met twee overwinningen.

Edities

Statistieken 
Hieronder volgt een lijst van toptiennoteringen van alle deelnemende deelstaten.

Externe links 
 Officiële website